Парусник агестор () — бабочка семейства парусников или кавалеров ().

Внешний вид 
Размах крыльев от 8 до 9,5 см. Бабочка сильно отличается от представителей рода Papilio. Она похожа на вид Danaus sita из семейства Данаиды. У этих видов одинаковая окраска, особенности полёта, а также расположение крыльев при посадке.

Распространение 
Распространён в северной части Индии, Мьянме, Таиланде, Китае, Вьетнаме, Лаосе и Малайзии.

Образ жизни 
Самцы охраняют свою территорию, отгоняя соперников и привлекая самок.

Размножение 
Самки откладывают яйца на листья махилуса из семейства лавровых.

Примечания 

Хвостоносцы
Животные, описанные в 1831 году